Hlavac bzw. Hlaváč ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hlavac (* 1952), österreichische Politikerin
 Franz Hlavac (* 1948), österreichischer Journalist
 Jan Hlaváč (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Vít Hlaváč (* 1997), tschechischer Leichtathlet